L'Agence nationale de renseignement est le service de renseignement du Burkina Faso.

Missions

Moyens mis en œuvre

Actions prioritaires

Direction 
Son directeur général est actuellement François Ouédraogo.

Notes et références 

Service de renseignement
Politique au Burkina Faso